Afrikaanse zwarte scholekster
 Australische zwarte scholekster
 Nieuw-Zeelandse zwarte scholekster
 Noord-Amerikaanse zwarte scholekster
 Zuid-Amerikaanse zwarte scholekster